De Theosofische Vereniging in Frankrijk kreeg haar charter van de Internationale Theosofische Vereniging in 1899.

De beweging was reeds veel eerder actief.

In 1884 wordt reeds melding gemaakt van minstens drie Theosofische Verenigingen in Frankrijk:
 Société Théosophique d'Orient et d'Occident
 Société Scientifique des Occultistes de France
 Société Théosophique des Spirites de France

Voorzitters der Franse Theosofische Vereniging 
 Charles Blech
 Danielle Audoin
 Jeannine Leguay

Theosofie
Religie in Frankrijk